Le Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, abrégé en Pays BARVAL, est situé dans l'ouest du département français de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

Il désigne un pays, au sens aménagement du territoire, qui correspond aux contours du Pays de Buch.

Historique 
Le Pays a été constitué, le , sans structure juridique propre, à l’initiative de trois structures intercommunales, la COBAS, la COBAN et la CC du Val de l'Eyre.

Composition territoriale 
Le Pays regroupe deux communauté d'agglomération et une communautés de communes :

Organismes associés au Pays 
 Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA)
 Syndicat du Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre (SYBARVAL), créé afin d’aménager le SCOT
 Parc naturel régional des Landes de Gascogne

Voir aussi

Articles connexes 

 Pays de Buch

Liens externes 
 Pays du Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre sur le site Pays et Quartiers d'Aquitaine, consulté le .

Notes et références 

Bassin d'Arcachon